Cruiser (motocicleta)
 Cruiser Linhas Aéreas, empresa

Tanque Cruzador 

 Cruiser Mk I, 	
 Cruiser Mk II	
 Cruiser Mk III
 Cruiser Mk IV
 Cruiser Mk VIII Challenger

Desambiguação